Descombes ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Descombes (* 1971), mauretanischer Fußballspieler
 Vincent Descombes (* 1943), französischer Philosoph
 Vincent Descombes Sevoie (* 1984), französischer Skispringer
 Roger Descombes (1915–1979), Schweizer Kupferstecher, Illustrator, Maler, Karikaturist und Dichter